Etzenbach ist 

als Ortsname 
 Etzenbach (Biburg), Ortsteil der Gemeinde Biburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Etzenbach (Neufahrn in Niederbayern), Ortsteil der Gemeinde Neufahrn in Niederbayern, Landkreis Landshut, Bayern
 Etzenbach (Ruppichteroth), Ortsteil der Gemeinde Ruppichteroth, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Etzenbach (Staufen im Breisgau), Ortsteil der Stadt Staufen im Breisgau, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

als Gewässer
 Etzenbach (Kirchbach), linker Zufluss des  Kichbachs bei Kirchbach, Bezirk Zwettl, Niederösterreich

als Familienname
 der deutsche Politiker Peter Etzenbach
 der internationale Manager Peter Etzenbach (Manager), z. Z. Axa

als Adelsgeschlecht
 Herren von Etzenbach, siehe Etzenbach (Adelsgeschlecht)
 Ulrich von Etzenbach, 13. Jahrhundert, Verfasser einer Alexandreis